Серебряное — название населённых пунктов:

Россия 
 Серебряное — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Серебряное — село в Горьковском районе Омской области.
 Серебряное — село в Партизанском городском округе Приморского края.
 Серебряное — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.

Украина 
 Серебряное — село в Светловодском районе Кировоградской области.

Озёра 
 Серебряное (озеро)

См. также 
 Серебряная
 Серебряный
 Серебрянское водохранилище
 Серебрянское сельское поселение
 Серебрянка
 Серебро (значения)
Сребное
Срибное